Venloer Straße steht für:

 Venloer Straße (Düsseldorf)
 Venloer Straße (Köln)
 Venloer Straße (Krefeld), Teil der Bundesstraße 9
 Venloer Straße (Neuss)